

Ашкада́р — разъезд/остановочный пункт на линии Карламан — Мурапталово Башкирского региона Куйбышевской железной дороги. Находится в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан.

История 
Открыта в 1954 на участки дороги Дёма — Аллагуват. Название дано по одноимённой реке.

Дальнее сообщение 
Пассажирские поезда №371/372 Уфа - Андижан и №381/382 Уфа - Ташкент на о.п. Ашкадар не останавливаются.

Пригородное сообщение 
О.п. Ашкадар является промежуточным для всех пригородных поездов. Пригородное сообщение осуществляется рельсовыми автобусами РА1 и РА2. Остановку на о.п. Ашкадар имеют поезда:
 Стерлитамак — Кумертау (ежедневно, 1 пара поездов, время в пути от/до Стерлитамака - около 15 минут, от/до Кумертау - около 1 часа 56 минут)

Текущее расписание пригородных поездов по остановочному пункту Ашкадар можно посмотреть здесь:

Примечания

Ссылки 
 Ашкадар (платформа) на Викимапии
 Паспорт остановочного пункта 158 км на проекте "Фотолинии"

Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Стерлитамакского района